Arapi – comune della provincia di Shirak in Armenia
 Anesti Arapi – ex calciatore albanese
 Fatos Arapi – poeta albanese
 Renato Arapi – calciatore albanese